San Miguel de Salinas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Miguel de Salinas (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 San Miguel de Salinas (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar